Línea 85 puede referirse a:

 Línea 85 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 85 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 85 de autobuses de Madrid.